kontroler (informatyka)
 kontroler ruchu lotniczego – osoba sprawująca służbę kontroli ruchu lotniczego przy pomocy wizualnej lub radaru
 Kontroler – polski film z 2002, reżyseria w reżyserii Petera Vogta

Zobacz też 
 mikrokontroler (MCU, μC, uC ang. microcontroller) – mikrokomputer jednoukładowy
 kontroler biletów – tytuł zawodowy
 Kontroler Dworu Królewskiego
 Kontroler Państwa Izrael – urząd w Izraelu
 kontroler domeny – komputer w domenie, który zarządza realizacją działań związanych z bezpieczeństwem
 kontroler ruchu naziemnego (ang. GND – Ground Controller) – kontroler ruchu lotniczego pełniący służbę służba kontroli ruchu lotniczego wobec statków powietrznych znajdujących się na polu manewrowym lotniska kontrolowanego
 kontroler sieci bezprzewodowej – urządzenie sieciowe występujące na styku infrastruktury kablowej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
 kontroler stacji bazowej, BSC (ang. base station controller) – kontroler (sterownik) stacji bazowej sieci bezprzewodowych
 Kontrolerzy – węgierski komediodramat z 2003 roku w reżyserii Nimróda Antala
 kontroler gier – urządzenie wejściowe używane do kontrolowania gier komputerowych
 filtr rodzinny – kontroler treści
 Kontroler USB